Vetschau kan syfta på:

Vetschau, Spreewald – en stad i Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Tyskland
Vetschau, Aachen – en stadsdel i staden Aachen,  Nordrhein-Westfalen, Tyskland